Буланово — название населённых пунктов:

Россия 
 Буланово — деревня в Собинском районе Владимирской области.
 Буланово — село в Октябрьском районе Оренбургской области.
 Буланово — деревня в Сивинском районе Пермского края.
 Буланово — деревня в Рамешковском районе Тверской области.
 Буланово — село в Октябрьском районе Челябинской области.
 Буланово — деревня в Угличском районе Ярославской области.

Украина 
 Буланово — село в Полтавском районе Полтавской области.